Živa může znamenat:

 Živa (bohyně) – slovanská bohyně
 Živa (časopis) – časopis založený J. E. Purkyněm
 Živa (jméno) – ženské jméno
 Živa (Srbsko) – obec v Srbsku